Guillem d'Urgell o Guillem III (o V) de Forcalquer, simplement Guillem III d'Urgell i Forcalquer (? — Avinyó, 1129) fou comte de Forcalquer el 1129.

Biografia 
El seu pare va morir el 28 de març de 1092, i el seu germanastre Ermengol V (d'un primer matrimoni del pare) va esdevenir comte d'Urgell, i la seva mare es va retirar a Provença amb el fill i es va instal·lar al seu castell de Forcalquer que posseïa com a franc alou. Posseïa també drets en el comtat de Provença en indivisió amb els seus cosins Bertran I de Tolosa i Trípoli i II de Provença (de la branca d'Avinyó) i Bertran II de Provença (de la branca d'Arle).

Bertran II era el darrer representant mascle de la casa comtal de Provença (Arle), i va morir el 1093; en els anys següent hi havia tres famílies posseint Provença en indivisió: la casa de Tolosa de Llenguadoc (amb Alfons Jordà, la de Barcelona (amb Ramon Berenguer III) i la d'Urgell (amb Adelaida i Guillem). Els conflictes d'interessos entre els comtes de Tolosa i de Barcelona van portar el 1125 a un repartiment de Provença entre el comtat de Tolosa (que va rebre l'anomenat "marquesat de Provença", al nord del riu Durance) i el comtat de Barcelona i dependències (que va obtenir el "comtat de Provença", al sud del Durance); en el repartiment fou exclosa la casa d'Urgell. Les tensions van reprendre ràpidament des de 1131 amb un nou participant, la casa dels Baus i van ser les causes de les guerres baussenques (1144- 1162).

Però l'absència del comte de Tolosa de les seves terres provençals (ocupat a la Croada) va permetre a Adelaida estendre's per les regions de Forcalquer i d'Avinyó i titular-se comtessa de Forcalquer. Adelaida va morir poc després, el 1129, i Guillem la va seguir al cap de poc a la tomba. Una vintena d'anys després, un altre repartiment definirà els límits entre el marquesat de Provença i el comtat de Forcalquer.

Es va casar amb Garsenda d'Albon filla de Guigó III el Jove, comte d'Albon i Grenoble i delfí de Viena (1075-1133) D'aquest matrimoni van néixer:

 Guigó d'Urgell i de Forcalquier († 1149), comte de Forcalquer
 Bertran I d'Urgell i de Forcalquier († 1149/51), comte de Forcalquer

Orígens familiars 
Era fill d'Ermengol IV d'Urgell, comte d'Urgell, i d'Adelaida de Provença, dita Adelaida de Forcalquer, primera comtessa de Forcalquer.

Referències

Enllaços externs 
 Foundation for Medieval Genealogy: comtes de Forcalquier
 Edouard Baratier, Histoire de la Provence, Editions Privat, Tolosa, 1990, 

Comtes de Forcalquier
Casal d'Urgell
Morts a Avinyó (Valclusa)